Hochdorf, une commune de Suisse
 District de Hochdorf, un district suisse
 Hochdorf, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne (arrondissement de Biberach)
 Hochdorf, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne (arrondissement d'Esslingen)
 Hochdorf, un quartier de la ville de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
 Sépulture de Hochdorf, tombe princière de l’âge du fer découverte à Hochdorf, un quartier d’Eberdingen, Allemagne